Il singolare del torneo di tennis Ordina Open 1992, facente parte dell'ATP Tour 1992, ha avuto come vincitore Michael Stich che ha battuto in finale Jonathan Stark 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Michael Stich (campione)
 Richard Krajicek (quarti di finale)
 Aleksandr Volkov (quarti di finale)
 Andrej Česnokov (primo turno)

 John McEnroe (semifinali)
 Jan Siemerink (secondo turno)
 Markus Zoecke (secondo turno)
 Michiel Schapers (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ordina Open 1992
ATP Tour 1992